

Persone 
 Joe – cantante statunitense (vero nome Joseph Lewis Thomas)
 Daniel Joe – calciatore papuano
 Roger Joe – calciatore vanuatuano

Cinema 
 La guerra del cittadino Joe (Joe) – film del 1970 diretto da John G. Avildsen
 Joe – film del 2013 diretto da David Gordon Green

Codici 
 JOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Joensuu (Finlandia)

Musica 
 Joe – traccia dell'album To the Faithful Departed dei The Cranberries del 1996
 Joe – traccia del singolo Desecration Smile dei Red Hot Chili Peppers del 2007

Altro 
 Joe – diminutivo di Joseph (Giuseppe), utilizzato nei paesi anglosassoni (soprattutto Stati Uniti d'America) come nome proprio di persona
 Joe – cognome coreano
 Joe – poltrona a forma di guanto da baseball progettata da De Pas, D'Urbino, Lomazzi e prodotta da Poltronova; dedicata a Joe DiMaggio

Pagine correlate 
 Jo